Джузеппе Кьяппелла (; 28 сентября 1924 года, Милан, Италия — 26 декабря 2009 года, Милан) — итальянский футболист, защитник, известен по выступлению за клуб «Фиорентина» и сборную Италии, после завершения карьеры футболиста тренировал ряд сильных итальянских клубов.

Карьера 
В качестве игрока Кьяппелла начал карьеру в «Пизе», но большую часть карьеры провёл в клубе «Фиорентина», вместе с которой стал чемпионом Италии в сезоне 1955/56. Из «Фиорентины» призывался в национальную сборную, в которой дебютировал 13 ноября 1953 года в матче со сборной Египта, всего в составе сборной провёл 17 матчей, голов в которых не забивал.

В начале 60-х годов, завершив игровую карьеру стал главным тренером «Фиорентины» с которой дважды завоёвывал Кубок Италии и по разы побеждал в Кубке Митропы и Кубке обладателей кубков. Затем тренировал ряд сильных итальянских клубов, среди которых «Наполи» и «Интернационале». Закончил свою тренерскую карьеру Кьяппелла в 1985 году, в клубе «Ареццо».

Достижения 
 Чемпион Италии (1): 1955/56
 Обладатель Кубка Италии (2): 1960/61, 1965/66
 Обладатель Кубка Митропы (1): 1966
 Обладатель Кубка обладателей кубков (1): 1960/61

Примечания

Ссылки 
 Профиль на national-football-teams.com
 Профиль на weltfussball.de

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу
Игроки ФК «Пиза»
Игроки ФК «Фиорентина»
Футбольные тренеры Италии
Тренеры ФК «Фиорентина»
Тренеры ФК «Наполи»
Тренеры ФК «Кальяри»
Тренеры ФК «Интернационале»
Тренеры ФК «Эллас Верона»
Тренеры ФК «Пиза»
Тренеры ФК «Пескара»
Тренеры ФК «Ареццо»